Le cuckolding ou cuckold désigne une paraphilie et une forme de domination sexuelle dans laquelle un homme est sexuellement excité par l'idée que son partenaire ait des relations sexuelles avec un autre homme (voire plusieurs) régulièrement ou occasionnellement, alors que l'époux doit rester fidèle à son conjoint ou même s'abstenir. De son côté le partenaire est sexuellement excité au fait de prendre du plaisir devant son partenaire.Le mari étant souvent très amoureux de son conjoint, il accepte qu'elle ait un amant, voire plusieurs. On peut pratiquer le cuckolding à différents degrés.

Étymologie 
Le terme cuckolding dérive du mot anglais cuckold, qui signifie « cocu » et qui provient lui-même de cuckoo, le coucou, en référence au comportement de la femelle de cet oiseau qui pond ses œufs dans les nids des autres oiseaux.

Pratique 
Contrairement aux adultères si souvent mis en scène dans les vaudevilles et le théâtre de boulevard où le cocu ignore tout de son infortune, le cocu est ici souvent volontaire, parfaitement renseigné et joue un rôle actif dans son propre cocufiage. Dans les couples pratiquant le cuckolding, le conjoint, par amour pour sa compagne, accepte qu'elle ait des rapports sexuels extra-conjugaux, par soumission ou quelquefois par acceptation que l'épouse, tant aimée et adorée, ait un ou plusieurs amants faisant régulièrement ou occasionnellement l'amour avec elle. L'homme devant, quant à lui, rester fidèle à sa femme, s'abstenir, ou encore pratiquer le cleaning qui consiste, pour le mari, à pratiquer un cunnilingus après le coït de la femme avec son amant. Il s'agit pour le mari de nettoyer avec sa langue le creampie (consécutif à l'éjaculation interne dans le sexe de la femme) de l'amant.

Le cuckolding se pratique de manière diverse et parfois avec une multitude d'amants réguliers ou de passage. La pratique se retrouve aussi régulièrement dans le cadre d'un gang bang.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Candaulisme
 Dominatrice
 Échangisme
 Polyandrie
 Voyeurisme

Sources 
  Elise Sutton, Female Domination: An Exploration of the Male Desire For Loving Female Authority, Lulu press, 2003 

BDSM